Kuussuaq Killeq bezeichnet:
 Kuussuaq Killeq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq Killeq (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland